Мондегрин:

 То же, что ослышка, переосмысление неверно разобранных со слуха слов.
 «Мондегрин (песни про смерть и любовь)» — роман Владимира Рафеенко (2019).